Cherotich ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Alice Cherotich Milgo, kenianische Langstreckenläuferin
 Emily Cherotich, kenianische Mittelstreckenläuferin
 Joyline Cherotich, kenianische Mittelstreckenläuferin
 Nelson Kipkosgei Cherotich, kenianischer Hindernisläufer
 Purity Cherotich Kirui (* 13. August 1991), kenianische Hindernisläuferin
 Purity Cherotich Rionoripo (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin
 Cynthia Cherotich Limo, kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Jerotich